Die World Series 1973 war die 70. Auflage des Finals der Major League Baseball. Es standen sich die Meister der American League, die Oakland Athletics, und der Champion der National League, die New York Mets, gegenüber. Die Best-Of-Seven Serie startete am 13. und endete am 21. Oktober 1973. Sieger durch einen 4:3-Sieg wurden die Oakland Athletics, die damit ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigen und ihre zweite Meisterschaft in Serie gewinnen konnten.

Als MVP der Serie wurde Oaklands Rightfielder Reggie Jackson ausgezeichnet.

Der Weg in die World Series

Übersicht der Spiele

Die Spiele im Einzelnen

Spiel 1 
Samstag, 13. Oktober 1973 im RingCentral Coliseum in Oakland, Kalifornien

Spiel 2 
Sonntag, 14. Oktober 1973 im RingCentral Coliseum in Oakland, Kalifornien

Spiel 3 
Dienstag, 16. Oktober 1973 im Shea Stadium, New York

Spiel 4 
Mittwoch, 17. Oktober 1973 im Shea Stadium, New York

Spiel 5 
Donnerstag, 18. Oktober 1973 im Shea Stadium, New York

Spiel 6 
Samstag, 20. Oktober 1973 im RingCentral Coliseum in Oakland, Kalifornien

Spiel 7 
Sonntag, 21. Oktober 1973 im RingCentral Coliseum in Oakland, Kalifornien

Weblinks 
 Die World Series 1973 auf mlb.com
 Die World Series 1973 bei baseball-reference
 Die World Series 1973 bei baseball-almanac

1973
Baseball 1973
Sportveranstaltung in Oakland
Sportveranstaltung in Queens
New York Mets
Oakland Athletics